Los arácnidos (Arachnida, del griego -αράχνη -aráchne, "araña" e -ιδες -ides, "perteneciente a un grupo") son una clase de artrópodos quelicerados  de la que han sido descritas más de 102 000 especies. Incluye formas tan conocidas como las arañas, las garrapatas y otros ácaros, o los escorpiones.

Por error muchas veces se los confunde con insectos, pero se diferencian de aquellos en que tienen 4 pares de patas, en tanto que los insectos tienen tres pares.

Características

Anatomía externa 
El cuerpo posee dos regiones o tagmas más o menos diferenciados, el prosoma (o cefalotórax) y el opistosoma (o abdomen). Los apéndices se insertan en el prosoma y son un par de quelíceros, junto a la boca, un par de pedipalpos, a veces muy desarrollados y cuatro pares de patas.

Carecen de antenas, y suelen tener uno o más pares de ojos simples, en lugar de grandes ojos compuestos como los insectos. En algunos casos esos ojos son muy eficaces para su tamaño.

Aparato digestivo 
Consta de tres partes, estomodeo, mesodeo y proctodeo, de las que la primera y la última son de origen ectodérmico y la intermedia, endodérmica. Se alimentan succionando líquidos más que tragando porciones sólidas, para lo cual a menudo realizan una predigestión externa secretando o inyectando enzimas digestivas sobre el alimento. Salvo los ácaros, que son sobre todo detritívoros, son lo más a menudo depredadores, y algunos grupos inyectan veneno con los quelíceros o el telson (último segmento del cuerpo).

La mayoría de los arácnidos son carnívoros. La digestión se hace en parte fuera del cuerpo. La presa es retenida por los quelíceros y sobre ella se vierten jugos digestivos producidos por el mesodeo (intestino medio). El alimento, cuando ya es líquido, pasa a una cámara prebucal, luego a la boca, faringe, esófago e intestino medio. La faringe es el principal órgano de bombeo o aspiración. Posee músculos longitudinales y otros de inserción externa, que modifican su diámetro y su volumen. El esófago, en algunos arácnidos funciona como bomba auxiliar. En el mesodeo hay un tubo central, y divertículos auxiliares situados en el cefalotórax y en el abdomen. En la pared del mesodeo hay células que producen las enzimas digestivas que efectúan la digestión parcial del alimento, y también se producen otras enzimas, que completan allí la digestión química. Parte del alimento digerido es almacenado en las células de los divertículos y lo sobrante es absorbido por la pared del mesodeo. En la parte posterior del abdomen se encuentra el intestino corto y luego el ano. A este sector se lo denomina proctodeo. Algunas especies de arañas pueden permanecer más de dos años sin ingerir alimento y algunos escorpiones hasta un año.

Circulación 
En los arácnidos existen dos corazones, que aparecen como un tubo dorsal, situados en una cámara pericárdica, en la mitad anterior del abdomen.
Primitivamente estos corazones estaban segmentados, y presentaban dilataciones entre cada segmento. A cada lado de los corazones hay una hendidura, que permite el ingreso de la sangre desde la cámara pericárdica.

Respiración 
En los arácnidos podemos encontrar distintos órganos encargados del intercambio de gases respiratorios: filotráqueas o pulmones en libro, tráqueas, o ambas a la vez.
Filotráqueas o pulmones en libro. Se cree que son órganos internos que se originaron de la evolución de las branquias en libro. Se disponen en pares, interiormente, en el lado ventral del abdomen. Se trata de una invaginación de la pared abdominal. En uno de los lados la pared está plegada, formando laminillas, que se unen interiormente entre sí mediante barras. El intercambio de los gases se hace entre la sangre (situada en el interior de las laminillas) y el aire de los espacios interlaminares. El lado no plegado del alveolo esta dilatado formando el atrio. El espiráculo hace comunicar este pulmón primitivo con el exterior. La ventilación se realiza por contracción de un músculos que se inserta en la pared dorsal de la cámara de aire. Al contraerse dilata la cámara, al relajarse se contrae la pared de la cámara.
Tráqueas. Análogas a las de los insectos; se trata de tubos ramificados. Las tráqueas en criba, se ven en algunas arañas y en pseudoescorpiones; en este caso desde el espiráculo parte un gran haz de tráqueas. En los arácnidos que tienen tráqueas, como en los insectos, se advierte una reducción del sistema circulatorio. Esto es consecuencia de que las tráqueas, cualquiera que sea su disposición, terminan en pequeños túbulos, repletos de líquido, que dan oxígeno directamente a los tejidos.

Excreción 
El producto de excreción más importante en los arácnidos es la guanina (base nitrogenada). Como tipo de glándulas de excreción pueden presentar dos (pueden tener uno u otro, o los dos a la vez).
 Glándulas coxales. Son glándulas que se abren en la parte posterior de los apéndices, cerca de las coxas. Cada glándula coxal es una bolsa esférica sumergida en sangre. Los productos excretados, son absorbidos de la sangre por las células y pasan a un largo túbulo que se continúa por un sector contorneado y finalmente llega al tubo excretor, y también termina en el poro excretor.
Tubos de Malpighi. Son uno o dos pares de túbulos aislados, originados en la parte posterior del mesodeo. Se ramifican hacia delante entre los divertículos. Toman los productos de excreción de los distintos divertículos digestivos, a través de sus pares sinciciales. Y se eliminan como cristales de guanina por el proctodeo.

Sistema nervioso 
Está sumamente concentrado, pues se ha producido la fusión de numerosos ganglios nerviosos, formando una gran masa que se conoce como cerebro. Con este nombre se designa una masa ganglionar anterior, situada sobre el esófago y dividida en dos sectores. El sector anterior está en conexión con los centros y nervios ópticos; el posterior inerva los quelíceros. En algunas especies los ganglios abdominales han emigrado hacia delante y a veces resulta un solo ganglio situado en el cefalotórax. En otras especies subsisten los ganglios abdominales. Por eso puede decirse que forman una especie de collar o anillo alrededor del esófago.

En los arácnidos podemos encontrar los siguientes receptores sensitivos:
 
Pelos táctiles. Especialmente frecuentes en la superficie del cuerpo. Incluso un solo pelo sensorial (la sensilia o  tricobotrio) se cree que puede identificar las vibraciones transmitidas por el aire y ser una especie de radar.
 
Ojos simples. Análogos todos, con córnea y cristalino. Las células fotorreceptoras pueden estar dispuestas hacia el fondo luminoso (ojo directo) o hacia una membrana post-retiniana (ojo indirecto).
Órganos en hendidura o filiformes. Son depresiones de la cutícula, con forma de hendidura y llenas de líquido. Actúan como órganos cinestésicos, es decir, informan sobre la posición de los distintos sectores del cuerpo.

Reproducción 
Los arácnidos son siempre unisexuados, con desarrollo generalmente directo. Las gónadas están ubicadas en el abdomen y pueden ser únicas o pares. Existe transmisión indirecta de espermatozoides en casi todos los arácnidos, con producción de paquetes de espermatozoides (espermatóforos) que luego son introducidos en el cuerpo de la hembra con el pedipalpo del macho. La hembra reacciona frente a estímulos químicos, táctiles y visuales.

Locomoción 

La mayoría de los arácnidos carecen de músculos extensores en las articulaciones distales de sus apéndices. Las arañas y los escorpiones látigo extienden sus extremidades hidráulicamente utilizando la presión de su hemolinfa. Solifugos y algunos opiliones extienden sus rodillas mediante el uso de engrosamientos altamente elásticos en la cutícula articular.  Los Escorpiones, pseudoescorpiones y algunos opiliones han desarrollado músculos que extienden dos articulaciones de las patas (las articulaciones fémur-patela y patela-tibia) a la vez.  Las articulaciones equivalentes de los pedipalpos de los escorpiones, sin embargo, se extienden por retroceso elástico.

Producción de seda y fabricación de telarañas 
Todos los araneidos tienen la capacidad de producir seda, si bien solo algunas especies tejen telarañas. La seda es una escleroproteína líquida que se solidifica con contacto con el aire. Las telas pueden ser lisas, en embudo o en red. La seda también la utilizan las arañas para otros muchos fines: confección de capullos para alojar huevos, construcción de redes que lanzan para capturar presas, para transportar el esperma, para englobar las cutículas de las mudas, para tapizar el interior de las galerías que construyen, para construir trampas de caza, para dejarse llevar por el viento, etc.

Biología y ecología 
Los arácnidos son ovíparos (se reproducen mediante huevos) pero algunas especies nacen directamente de la madre (ovovivíparos). El comportamiento de cortejo es a menudo muy elaborado, y en muchos casos se observa cuidado parental, un rasgo raro fuera de los vertebrados.

Son más abundantes y variados en climas cálidos, pero están presentes en todos los climas no polares, y entre las arañas y los pseudoescorpiones se encuentran algunos de los pocos animales capaces de vivir en las cumbres más altas de la Tierra.

Origen y diversidad 

Existen más de 102.000 especies de arácnidos, y son el segundo grupo más numeroso del reino animal, después de los insectos, y casi duplica en especies a los vertebrados. Los actuales se clasifican en 11 órdenes, de los que los más nutridos en especies son las arañas, los ácaros y los opiliones. Existen además grupos que sólo se conocen como fósiles. Una clasificación moderna contiene los siguientes grupos (aunque la categoría taxonómica asignada aquí puede ser discutida):

 Orden Trigonotarbida† - Trigonotárbidos, extintos; contiene no solo los arácnidos más antiguos (desde el Silúrico superior) sino los artrópodos terrestres de mayor antigüedad.
 O. Amblypygi - Amblipigios o tendarapos, con el primer par de patas transformado en un par de «látigos» sensoriales.
 O. Araneae - Arañas.
 Mesothelae - Arañas muy raras y «primitivas», con abdomen segmentado e hileras a mitad del abdomen.
 Opisthothelae - Arañas con abdomen sin segmentar y las hileras en posición posterior.
 Araneomorphae - Las arañas corrientes.
 Mygalomorphae - Las grandes arañas tropicales, como las llamadas tarántulas en Sudamérica.
 O. Phalangiotarbi† - Falangiotárbidos, extintos.
 O. Opiliones - Segadores u opiliones.
 O. Palpigradi - Palpígrados.
 O. Pseudoscorpionida - Pseudoscorpiones.
 O. Ricinulei - Ricinuleidos.
 O. Schizomida - Esquizómidos.
 O. Scorpiones - Escorpiones.
 O. Solifugae - Solífugos
 O. Haptopoda† - Haptópodos, extintos.
 O. Uropygi - Vinagrillos o escorpiones látigo.
 O. Acarina - Ácaros en sentido amplio.
 Acariformes
 Sarcoptiformes
 Trombidiformes
 Opilioacariformes
 Parasitiformes

Imágenes 

A continuación se muestra un representante de cada uno de los órdenes de arácnidos:

Véase también

Referencias

Enlaces externos